GWI – codice vettore ICAO di Germanwings
 gwi – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua gwich'in